Die Clare Valley Australian Open 2009 fanden vom 14. bis 19. Juli 2009 in Clare, Australien statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2008/09 und gehörte zur Kategorie 3 Star. Es war mit 30.000 US-Dollar dotiert.
 
Im Finale trafen wie schon 2007 Stewart Boswell auf Cameron Pilley aufeinander. Boswell gewann die Partie mit 11:8, 7:11, 11:8, 10:12 und 11:9. Dies war Boswells vierter Titelgewinn bei den Australian Open nach 2002, 2006 und 2007.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Justin Beard einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)
 
PSA World Tour 2008/09
2009
Sportveranstaltung in South Australia
Clare and Gilbert Valleys Council